Феттинг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Феттинг, Александр Петрович (1823—1896) — русский инженер путей сообщения, тайный советник.
 Феттинг, Отто (1871—1933) — основатель, апостол и руководитель  
 Феттинг, Пётр Иванович (1788—1856) — инженер-генерал-майор Корпуса инженеров путей сообщения.
 Феттинг, Райнер (род. 1949) —  немецкий художник и скульптор
 Феттинг, Эдмунд (1927—2001) — польский актёр, певец.